Акушерские щипцы — медицинский инструмент в виде специальных щипцов для извлечения головки плода во время родов у человека. 

В настоящее время данный инструмент применяют довольно редко в связи с большим количеством осложнений, возникающих вследствие его использования.

История 

Показанием к применению являются ситуации когда естественные изгоняющие силы не в состоянии протолкнуть наружу вступившую уже в таз головку плода, причем это промедление грозит опасностью матери или младенцу. В прошлом отсутствие подобного инструмента в акушерском наборе стоило жизни тысячам младенцев и матерей. Раз головка вступила в таз и женщина не могла сама разрешиться, акушер вынужден был прибегнуть к прободению (нарушению целостности) головки живого плода, что было чревато еще большим риском чем использование щипцов. Боязнь этой хирургической операции заставляла женщин редко, и то обыкновенно поздно, обращаться к помощи врача-акушера, и мать тоже гибла от запущенных родов. 

Изобретение щипцов относят к 1723 году, когда гентский хирург Пальфин (Palfyn) представил Королевской академии наук Франции инструмент, состоявший из двух прямых, не перекрещивающихся «ложек», которые соединялись посредством цепочки. Но уже до него более совершенные акушерские щипцы были в обладании семьи Чемберлен (Chamberlen) в Шотландии, члены которой пользовались ими как секретным средством и сильно обогатились. 

По изысканиям Авелинга, изобретателем щипцов должен считаться Питер Чемберлен старший, родившийся в городе Париже в 1560 году, переселившийся, как гугенот, в Англию в 1569 году и умерший в Лондоне в 1631 году. В 1670 году один из Чемберленов приезжал в Париж, чтобы продать свой секрет за 10000 талеров. Случайно в клинике находилась в это время роженица с тяжёлым течением родов, и на ней предложили Чемберлену испытать свой инструмент; проба, разумеется, не удалась, и тайна щипцов осталась не обнаруженной. 

В 1815 году нашли в Вудхаме, в графстве Эссекс, в доме, принадлежавшем Чемберленам, потайное помещение, а в нем — письма доктора Чемберлена и акушерские щипцы. 

После обнародования Пальфином его изобретения стали прилагать старания к улучшению конструкции щипцов, и уже в XIX веке были известны более двухсот моделей этого акушерского инструмента. Наиболее употребительны в начале XIX века являлись: во Франции щипцы Левре, в Англии — щипцы Смелли и Симпсона, в Германии — щипцы Негеле и Буша, в Российской империи — щипцы Негеле и Симпсона. 

Современные щипцы, как правило, состоят из двух перекрещивающихся ветвей, которые своими верхними половинами, так называемыми «ложками», обхватывают головку плода с двух сторон; нижние половины служат рукояткой, за которую тянут (производят тракции). На месте перекрещивания ложки смыкаются особого рода замком. Инструмент имеет в длину 35−40 сантиметров, из коих на рукоятку приходится 15 см; наибольшая ширина ложек 5 см, наибольшее расстояние между ними (головная кривизна) 8 см; расстояние высшей точки щипцов от горизонтальной подставки (тазовая кривизна) равняется 7½ см. 

Существуют еще так называемые щипцы с осевыми тракциями (Брейса, Тарнье); они применяются таким образом, что тянут не за рукоятки, а за особые подвижные стержни, приделанные к нижнему концу окошек щипцов. Эти щипцы накладываются на высоко стоящую головку. Ввиду того, что одни акушеры ставят показания к наложению щипцов шире, а другие уже, частота этой операции в различных клиниках колеблется в очень широких пределах. В настоящее время при наличии оборудованной операционной, наложению щипцов акушеры предпочитают операцию кесарева сечения.  

Щипцы могут привести к повреждениям мягких частей матери в виде разрывов промежности, влагалища, шейки матки; в исключительных случаях встречаются повреждения костного таза. У ребенка, извлеченного щипцами, иногда наблюдаются поранения мягких частей черепа и лица, реже вдавления, трещины, переломы черепных костей с внутричерепными кровоизлияниями; нередко последствием операции бывает скоропреходящий паралич лицевого нерва.

См. также 
 Плодоразрушающие операции
 Родовспоможение

Литература

Ссылки 
 Сведение тканей промежности с головки плода во избежание их разрыва при извлечении акушерскими щипцами — «The principles and practice of obstetric medicine», 1836 г., 

Акушерско-гинекологический инструментарий
Роды у человека